Hoffmann Richárd (1978–) labdarúgó
 Hoffmann Richárd színművész